Евгений Евгеньевич Онегин () — советский учёный в области электронной техники. Член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси (1986 г.), доктор технических наук (1982 г.), профессор (1989 г.).

Биография 
Родился в 1932 году в Костроме. Член КПСС.

Окончил Белорусский политехнический институт (1955). С 1956 года — ведущий конструктор Минского завода автоматических линий. С 1963 г. — ведущий конструктор, начальник отдела, главный инженер, заместитель начальника Конструкторского бюро точной электронной техники (КБТЭМ) Министерства электронной промышленности СССР (г. Минск). С 1971 г. — заместитель генерального директора по научной работе НПП «Планар», главный инженер КБТЭМ, с 1974 г. — генеральный директор НПО «Планар», руководитель КБТЭМ.

Исследования в области теории проектирования прецизионного технологического оборудования для производства больших и сверхбольших интегральных схем, принципов его построения и технологии изготовления. Разработаны новые физико-технологические принципы построения оптико-механического и сборочного оборудования при производстве изделий микроэлектроники и инструменты для их реализации.

Автор около 100 научных работ, в том числе 2 монографий, 46 изобретений.

Государственная премия СССР 1973 г. за разработку и внедрение в серийное производство высокочастотных транзисторов серии КТ-315.

Делегат XXVII съезда КПСС.

Умер в Минске в 2002 году.

Ссылки 
 Онегин 
 Онегин Евгений Евгеньевич  в базе данных «История белорусской науки в лицах» Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Беларуси

Делегаты XXVII съезда КПСС